Чемпионат Казахстана по пляжному футболу — соревнование по пляжному футболу, проводимое среди клубов Казахстана под эгидой КФФ.

Результаты 

*Неофициальный чемпионат.

Достижения 
Арман (Павлодар) (11): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ушкын-Искра (Астана) (1): 2013.

Примечания

Ссылки 
 Казахстанская Федерация Футбола
 BeachSoccer.kz

Чемпионаты Казахстана по пляжному футболу